Kamiony, dawniej Wielki Kamień – osada w województwie pomorskim
 Wielki Kamień – skały na Krzywickiej Górze w Beskidzie Wyspowym
 Wielki Kamień – skała w Górach Masłowskich w województwie świętokrzyskim
 Wielki Kamień – skała w grupie Kamieni Brodzińskiego na Pogórzu Wiśnickim